Koprivna ist der Name mehrerer Orte:

 Donja Koprivna und Gornja Koprivna, Gemeinde Cazin, Bosnien und Herzegowina
 Koprivna (Modriča), Gemeinde Modriča, Bosnien und Herzegowina
 Koprivna (Sanski Most), Gemeinde Sanski Most, Bosnien und Herzegowina
 Koprivna (Zenica), Gemeinde Zenica, Bosnien und Herzegowina

 Koprivna (Brestovac), Gemeinde Brestovac, Gespanschaft Požega-Slawonien, Kroatien
 Koprivna (Šodolovci), Gemeinde Šodolovci, Gespanschaft Osijek-Baranja, Kroatien

 Koprein Sonnseite (slowenisch: Koprivna), Gemeinde Eisenkappel-Vellach, Kärnten, Österreich

 Koprivna (Prijepolje), Gemeinde Prijepolje, Serbien

 Koprivna (Črna na Koroškem), Gemeinde Črna na Koroškem, Slowenien

 Kopřivná, Okres Šumperk, Tschechien